Szeta lehet:

SZETA, a Szegényeket Támogató Alap.
Szeta, egy organizmus bizonyos fajta szőrszála, illetve nyúlványa.
Szeta (folyami naszád), japán folyami naszád